

Persone
 Cesare Rasini (1957) – doppiatore italiano
 Giovanni Rasini (1630-1672) – vescovo cattolico italiano

Altro
 Banca Rasini – ex banca milanese
 Manifattura Festi Rasini – industria tessile italiana
 Palazzo e Torre Rasini – edifici di Milano